gelijnde zeggemineermot
 gevlekte zeggemineermot
 gezaagde zeggemineermot
 witte zeggemineermot